Паквач — город в северной части Уганды. Главный торговый, политический и административный центр района Паквач.

Местоположение 
Город находится в районе Паквач, субрегион Западного Нила. Это примерно в 20 километрах по дороге к востоку от Небби, ближайшего крупного города. Паквач также находится примерно в 131 километре по дороге к юго-востоку от Аруа, крупнейшего города в субрегионе Западного Нила.

Население 
По данным Национальной переписи 2002 года, население города составляло 17 625 человек. По оценкам статистического бюро Уганды (UBOS), в 2010 году население города составило 21 700 человек. В 2014 году численность населения возросла до 22 360 человек

Полное солнечное затмение 2013 года 
3 ноября 2013 года Паквач стал центром празднования солнечного затмения в Уганде. К тысячам местных жителей присоединились туристы и профессиональные наблюдатели солнечного затмения.

Достопримечательности 
 Кабинеты городского совета
 Центральный рынок
 Национальный парк Мурчисон-Фоллс
 Университет Муни, корпус факультета рыболовства и аквакультуры
 Кампус Христианского университета Уганды

Примечания 

Города Уганды
Населённые пункты по алфавиту